Diphysciidae é uma subclasse monotípica da classe de musgos Bryopsida que tem Diphysciales como única ordem. A ordem Diphysciales é também monotípica, contendo Diphysciaceae como única família extante e Diphyscium como o único género extante conhecido.

Descrição
Os membros deste agrupamento taxonómicos são pequenos musgos perenes, caracterizados por uma cápsula que não se alonga muito, permanecendo até à maturidade entre os filídios

Conhecem-se 15 espécies validamente descritas de Diphyscium, sendo que duas destas espécies estavam anteriormente atribuídas ao género Theriotia, do Sueste Asiático, e uma espécie, com distribuição natural no Chile, estava anteriormente segregada no género monotípico Muscoflorschuetzia.  In 2003, Magombo proposed reclassifying all fifteen species as belonging to the single genus Diphyscium.

Filogenia 
As relações filogenéticas entre os grupos de Bryopsida são as seguintes:

O cladograma que se segue apresenta uma estrutura filogenética detalhada do agrupamento Bryopsida até ao nível taxonómico de ordem:

Bryopsida